Михалово () — городско-сельская гмина (волость) в Польше, входит как административная единица в Белостокский повят Подляского воеводства. Население — 7194 человек (на 2011 год).

Демография 
Данные по переписи 2011 года:

Поселения 

 Бахуры
 Багнюки
 Барщево
 Беньдзюга
 Болтрыки
 Бондары
 Бжезина
 Буды
 Цисувка
 Цивонюки
 Дубляны
 Гончары
 Горбаче
 Херонимово
 Хозьна
 Ялувка
 Юлианка
 Юшковы-Груд
 Калитник
 Каменны-Бруд
 Казимерово
 Китурыки
 Кобылянка
 Кокотово
 Колесьне
 Кондратки
 Копце
 Ковалёвы-Груд
 Круглы-Лясек
 Круковщызна
 Крыница
 Кухмы-Куце
 Кухмы-Петруки
 Курылы
 Леоновиче
 Левше
 Мацейкова-Гура
 Майдан
 Михалово
 Михалово-Колёня
 Мостовляны-Колёня
 Мосциска
 Нова-Луплянка
 Нова-Воля
 Нове-Кухмы
 Новосады
 Однога-Кузьмы
 Озаблы
 Пеньки
 Пеньки-Колёня
 Плянты
 Потока
 Пулько
 Рохенталь
 Романово
 Рудня
 Рыбаки
 Сахарки
 Соколе
 Стара-Луплянка
 Старе-Кухмы
 Супруны
 Суща
 Шимки
 Свинобруд
 Таница-Дольна
 Таница-Гурна
 Токаровщызна
 Тополяны
 Тыльвица
 Тыльвица-Майёнтек
 Верх-Тополяны
 Займа
 Залешаны
 Жедня

Соседние гмины 
 Гмина Грудек
 Гмина Нарев
 Гмина Наревка
 Гмина Заблудув

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Гмины Подляского воеводства
Белостокский повет